Соколец — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Соколец — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.

Болгария 
 Соколец — село в Бургасской области.

Украина 
 Соколец — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Соколец — село в Немировском районе Винницкой области.
 Соколец — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Соколец — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.